Playland ou Playland Park peuvent faire référence à :

Palace Playland
Playland (New York), un parc d'attractions situé à Rye, New York, également connu sous le nom de Rye Playland.
Playland (Vancouver), un parc d'attractions situé à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Playland (San Francisco), un ancien parc d'attractions qui était situé à San Francisco, Californie.
Playland Park (Texas), un ancien parc d'attractions qui était situé à San Antonio, au Texas.
Rockaways' Playland, un ancien parc d'attractions qui était situé à Rockaway Beach, dans le Queens à New York.
Dodge Park Playland, un ancien parc d'attractions qui était situé à  Council Bluffs, Iowa.
Atlantic Playland, un parc d'attractions juste à côté d'Halifax, en Nouvelle-Écosse.
 Playland (album), de l'artiste anglais Johnny Marr.